«Ключ вре́мени» — российский полнометражный художественный фильм режиссёра Алексея Тельнова, гендиректора «ЛенДока». Премьера состоялась 6 августа 2020 года. Рабочее название — «Легенды Петербурга. Ключ времени».

Сюжет 
Петербург — город мистических тайн и легенд. Девочке Ксении, бывшей воспитаннице детского дома, которую удочерила супружеская чета — писатель и художница, — предстоит спасти приёмных родителей от тёмных сил потустороннего Петербурга. Ей придётся противостоять ведьме Ингрид (бывшей наставнице из детдома), найти ключ времени и запустить часы на Петропавловской крепости, которые затем никогда не должны останавливаться. По легенде, остановить нечисть и спасти город от разрушения может только наследник хранителя времени. Ксюше помогает друг — домовой Парамон. Главным героям окажут поддержку в борьбе местные сфинксы, грифоны и атланты.

Создания проекта 
Съёмки картины «о главных тайнах мистического города» проходили с 23 августа по 9 декабря 2017 года на улицах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

Во время съёмок у музея Шаляпина с десятиметрового крана, под которым стояли актёры, упала камера — и при этом никто не пострадал, даже камера не сломалась. В 2016 году режиссер Александр Соловьёв покинул проект. В 2018 году перед выходом картины один из инвесторов отказался от участия в проекте.

На создание этой истории гендиректора «ЛенДока» вдохновила сказка, которую его друг придумал для своей дочери. Алексей Тельнов считает, что «фильм сохранил лучшие черты советского кинематографа». В то же время это «не сказка для семейного просмотра, это скорее триллер или даже психологическая драма», «картина построена в формате квеста» и «визуально похожа на историю о Гарри Поттере». Ольга Погодина-Кузмина считает проект российским «ответом «Гарри Поттеру». 

В 2016 году проект получил 2/3 частных инвестиций в категории «Игрового кино для детей» по результатам очной защиты во время питчинга кинопроектов в Министерстве культуры.

Дата выхода картины переносилась с октября 2018 года из-за болезни режиссера и досъёмок на 30 октября 2019, из-за пандемии — с весны на 6 августа 2020 года.

В ролях 

 Ксения Алексеева —  Ксюша, сирота из детдома
 Артём Ткаченко — Парамон, домовой
 Любовь Толкалина — Ирэна, директор детдома / Ингрид, ведьма Тёмного мира
 Павел Трубинер  — Андрей, писатель, приёмный отец Ксюши 
 Марина Казанкова — Ольга, художница, приёмная мать Ксюши / русалка
 Оксана Базилевич — работница приюта
 Илья Мозговой — заика
 Александр Ронис — аптекарь Пель
 Аркадий Коваль — милиционер
 Беата Маковская — повариха
 Варвара Щербакова — учительница
 Виктор Тарасов — водитель грузовика
 Полина Данилова — одноногая девушка
 Дарья Фёдорова — Соловьёва
 Олег Корытин — бабка, упырь
 Анатолий Кондюбов — булочник
 Павел Хазов — врач
 Екатерина Байгозина — персонаж в кабаре

Съемочная группа 

 Режиссёр — Алексей Тельнов
 Продюсеры — Алексей Тельнов, Сергей Алексеев
 Оператор-постановщик — Артём Джараян
 Сценаристы — Алексей Тельнов, Алексей Теплыгин при участии Ольги Погодины-Кузминой
 Композитор — Мурат Кабардоков при участии Алексея Карпова, Виктора Сологуба и Александра Вартанова
 Художник-постановщик — Владимир Южаков
 Художник по костюмам — Анастасия Белова
 Художник по гриму — Анна Эсмонт
 Звукорежиссёр — Иван Гусаков
 Монтаж — Алексей Тельнов при участии Дмитрия Рубежина
 Вторые режиссёры — Мария Семёнова, Владислав Волошинов и Клавдия Кононова
 Директоры по кастингу — Ирина Никулина и Настя Самсонова
 Редактор — Александра Лантинова
 Репетитор — Екатерина Максимова
 Стедикам — Валерий Петров
 Оператор подводных съёмок — Григорий Яблочников
 Аэросъёмка — Юрий Шкребий и Егор Недвига
 Постановщик трюков — Сергей Головкин
 Директор картины — Кристина Франчак
 Исполнительные продюсеры — Евгений Григорьев и Вячеслав Хорьков
 Креативный продюсер — Вячеслав Хорьков

Релиз и прокат 
«Ключ времени» стал одним из первых российских фильмов, которые вышли в прокат после пандемии коронавируса. Премьера ленты состоялась 6 августа 2020 года в московском кинотеатре «Иллюзион».

Критика 
 Пётр Волошин, «Киноафиша»:

Примечания

Ссылки 
  Легенды Петербурга. Ключ времени  на Русскино

Фильмы России 2020 года
Фильмы-триллеры России
Приключенческие фильмы России
Мистические фильмы России
Фильмы ЛСДФ
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19